Fußball-Bundesliga 1997/1998 vanns av Kaiserslautern före Bayern München och Bayer Leverkusen.

Efter 4–0 hemma mot Wolfsburg i den näst sista omgången var Kaiserslautern klara mästare inför den avslutande matchdagen.

Tabell

Källor

Noter 

1997 i Tyskland
1998 i Tyskland
Fotbollssäsongen 1997/1998
1997/1998